Есен Габдрахманулы Жасанов (; 24 марта 1998 года, Актюбинск, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник клуба «Яссы».

Карьера 
Воспитанник актюбинского футбола. Карьеру начал в 2018 году составе клуба «Актобе-Жас» в первой лиге. С 2019 играет за основной состав клуба «Актобе». 6 апреля 2019 года забил дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге в ворота костанайского «Тобола», воспользовавшись ошибкой вратаря соперников Эмиля Балаева.

Достижения 
 «Актобе»
 Победитель Первой лиги: 2020

Клубная статистика

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Экибастуз»